Diavolo della Tasmania – mammifero marsupiale della famiglia dei Dasiuridi
 Diavolo della Tasmania (Tasmanian Devil) o Hugh Dawkins – personaggio dei fumetti DC Comics
 Diavolo della Tasmania (Tasmanian Devil) o Taz – personaggio dei cartoni animati Warner Bros.

Pagine correlate 
Tasmanian Devil
Tasmanian Devils